El término popurrí (del francés pot pourri, calco del español 'olla podrida') puede referirse, en esta enciclopedia:

 a un popurrí, una mezcolanza de cosas diversas, un cajón de sastre;
 a un popurrí, un plato español elaborado a base de judías (también conocido como «olla podrida»);
 a un popurrí, una composición musical formada por fragmentos o temas de obras diversas;
 a un popurrí, una mezcla de pétalos de flores y especias que, una vez secados y contenidos en un recipiente, se combinan con la finalidad de perfumar un ambiente.